Lindenschmit är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Johann Lindenschmit (1771–1845), tysk tecknare, stickare, medaljör och nassauisk myntgravör